TEB BNP Paribas Istanbul Open 2017 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2017 z cyklu TEB BNP Paribas Istanbul Open rozgrywany w dniach 1–7 maja 2017 roku w Stambule na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 497 255 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 w Turcji